Ингирами () — итальянская фамилия, старинный тосканский патрицианский род. Наиболее известные его представители:

 Джованни Ингирами (1779—1851) — итальянский астроном.
 Франческо Ингирами (1772—1846) — итальянский археолог.
 Томмазо Ингирами (Tommaso) (1470—1516) — итальянский учёный-гуманист эпохи Возрождения.

Названия 
 Ингирами (лунный кратер) — кратер на Луне, названный в честь Джованни Ингирами.
 Гробница Ингирами — этрусское захоронение, обнаруженное в Вольтерре в 1861 году и названное в честь археолога Франческо Ингирами. Перенесено во двор Флорентийского музея

Примечания